Abuda ist der Name folgender Personen:

 Abuda (Fußballspieler, 1986), auch Adaílson Pereira Coelho, (* 1986), brasilianischer Fußballspieler
 Abuda (Fußballspieler, 1989), auch Jucimar Lima Pacheco, (* 1986), brasilianischer Fußballspieler